Le tournoi de tennis de San Diego est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1992, classée en catégorie Tier III, se dispute du 24 au .

Jennifer Capriati remporte le simple dames. En finale, elle bat Conchita Martínez, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Larisa Neiland.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San Diego
 Saison 1992 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1992
San Diego
Tennis aux États-Unis en 1992
Sport en Californie en 1992
Tennis en août 1992